Дикович:
 Дикович, Виталий (род. 1976) — белорусский футболист.
 Дикович, Любиша (род. 1960) — сербский и югославский военачальник.

Примечания